Waniek ist der Familienname folgender Personen:

 Eugeniusz Waniek (1906–2009), polnischer Maler
 Henryk Waniek (* 1942), polnischer Maler, Bühnenbildner, Schriftsteller, Kunstkritiker und Essayist
 Herbert Waniek (1897–1949), österreichischer Regisseur und Schauspieler, Sohn von Rudolf Waniek
 Josef Waniek, deutscher Basketballspieler
 Marilyn Waniek (* 1946), amerikanische Lyrikerin, Kinderbuchautorin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin
 Rudolf Waniek, österreichischer k.u.k. Hoflieferant, gründete ein Spezialhaus für Haus- und Küchengeräte in Wien